Langer-Marsch-3-Startliste Diese Liste umfasst alle absolvierten Starts der chinesischen Trägerrakete Langer Marsch 3.

Startstatistik 
Letzte Aktualisierung: 17. März 2023

Startliste 
Stand:

Siehe auch 
 Liste der Langer-Marsch-2-Raketenstarts
 Liste der Langer-Marsch-4-Raketenstarts
 Liste von geplanten orbitalen Raketenstarts

Einzelnachweise 

!Langer Marsch 03
Langer Marsch 03